Merritt peut désigner :

Patronyme

 Abraham Merritt (1884-1943), auteur et éditeur américain de science-fiction et de fantasy ;
 Aries Merritt (né en 1985), athlète américain ;
 Chris Merritt (né en 1952), ténor américain ;
 David Merritt (né en 1955), astronome américain ;
 David Merritt joueur de football américain ;
 George Merritt (1890-1977), acteur anglais ;
 LaShawn Merritt (né en 1986), athlète américain ;
 Madeline Merritt, actrice, réalisatrice, scénariste et productrice américaine ;
 Theresa Merritt (née en 1924), actrice américaine ;
 
 Wesley Merritt (1834-1910), major général de l'armée américain.
  (1793-1862), créateur du canal Welland

Toponyme
 Merritt, ville de Colombie-Britannique ;
 Merritt Island, ville de Floride.